«Російський вісник» () — назва різних російських журналів XIX і початку XX століть:
 «Російський вісник» (1808—1824) — щомісячне періодичне видання, засноване в 1808 році С. М. Глінкою в Москві, було присвячене боротьбі з французьким впливом. Припинили видавати в 1824 році у зв'язку з непопулярністю.
 «Російський вісник» (1841—1844) — щомісячний журнал, який видавали в Санкт-Петербурзі з 1841 по 1844 рік.
 «Російський вісник» (1856—1906) — політичний і літературний журнал, що виходив у Москві з 1856 по 1887 роки і в Санкт-Петербурзі з 1887 по 1906 роки.
 «Російський вісник» — щотижнева російська газета, яку видають з 1991 року в Москві.

Посилання 
 
 Російський вісник, с.-петербурзький журнал.  
 Російський вісник, московський журнал (з 1856 р.)  
 Російський вісник, московський журнал (1808–1824 рр.)  

Журнали Російської імперії
Російськомовні журнали